Balade pour un Kroston est la onzième histoire de la série Les Krostons de Paul Deliège. Elle a été publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis en album en 1975.

Univers

Synopsis 
Alors que les Krostons essaient d'ouvrir une boîte de sardines, ils tombent sur des pique-niqueurs. L'un d'eux est envoyé leur voler de la nourriture, mais il se retrouve enfermé dans le panier de pique-nique, et emporté en voiture. À partir d'indices laissés sur les lieux, les deux autres Krostons vont partir à sa recherche, et découvrir les dangers de la ville.

Personnages 
Les Krostons
Les pique-niqueurs, Hubert et Emilie Lingot
L'inspecteur Baluchon, de la police judiciaire
Un malfaiteur

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références 

Histoire des Krostons
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1973
Album de bande dessinée sorti en 1975
Album Dupuis